Didaskalia - wskazówki pisarza dla wystawiających dramat.
 Didaskalia - dwumiesięcznik poświęcony teatrowi, wydawany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.